

Toponyme 

Bully est le nom de plusieurs communes françaises :
 Bully, une ancienne commune française du Calvados 
 Bully, commune de la Loire
 Bully, commune du Rhône
 Bully, commune de la Seine-Maritime
 Feuguerolles-Bully, commune du Calvados
 Bully-les-Mines, commune du Pas-de-Calais qui a donné son nom au Canton de Bully-les-Mines

Patronyme 

 Bully, parfumeur français, qui inspira Balzac pour son roman César Birotteau
 Édouard Roger de Bully (1806-1866), romancier, journaliste et auteur dramatique français, connu sous son nom de plume Roger de Beauvoir
 Joseph Ambroise Bully (1822-1890), conseiller général et député de l'Eure

Surnom 

 Bully, surnom de Michael Herbig (né en 1968), acteur-réalisateur allemand

Cinéma 

 Bully, film américain de Larry Clark sorti en 2001 ;
 Bully, film documentaire américain de Lee Hirsch sorti en 2011 ;
 The Ant Bully, titre original de Lucas, fourmi malgré lui, film d'animation américain de John A. Davis.

Jeu vidéo 

 Bully, titre original de Canis Canem Edit, jeu vidéo de Rockstar Games sortie en 2006.

Série télévisée 

 Bully, surnom d'un personnage de la série Perry Rhodan

Chanson 

 Bully, une chanson du rappeur Eminem
 Bully, une chanson du groupe Shinedown.
 Wooly Bully, hit de Sam the Sham and the Pharaohs
 Bully, une chanson de Robbie Williams issu de son album "Under The Radar Vol.1"

Autres 

 Bully, type de bouledogue américain trapu
 Bully (prononcer bouli) désigne en anglais une personne qui abuse de sa force pour tyranniser plus faible qu'elle (voir à ce sujet l'article Bullying). Ce terme se retrouve dans :

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme
Pseudonyme